Baja kan syfta på:
 Baja race – rally i Mexiko
 Bajamaja – en flyttbar utomhustoalett

Personer
 Nedeljko Bajić Baja (Nedeljko Bajić) (1965–), en bosnisk-serbisk sångare
 Baja Mali Knindža (Baja Mali Knindža) (1966–), en serbisk artist

Geografi

Ungern 

 Baja, Ungern – kommunhuvudort i Bács-Kiskun,

Antarktis 

 Baja (ö), 
 Baja (bergstopp),

Mexiko 

 Baja California (halvö) – en mexikansk halvö
 Baja California (delstat) – en mexikansk delstat
 Baja California Sur – en mexikansk delstat
 Bajá, ort, Chiapas, Chilón, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar